Колубань — топоним в России:

 Колубань — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Колубань — река (ручей) в Орловской области, приток ручья Зеленка, впадающего в реку Фошня.

См. также 
 Котлубань
 Колыбань